Ел Деспресијадо има више значења:

 Ел Деспресијадо (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Деспресијадо (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику